Zkratka RTM může mít tyto významy: 
 Release To Manufacturing, vydání software na fyzických nosičích, viz Životní cyklus vydání softwaru
 RTM technologie – Resin Transfer Moulding, vysokotlaké vstřikování, technologie zpracování matric, vstřikování pryskyřice mezi uzavřené formy, kde je předem vložena sklorohož nebo jiná výztuž
 Road Traffic Message, zpráva silničního provozu podle Transport Protocol Experts Group
 Read The Manual, přečti si návod, slušnější verze internetové zkratky RTFM
 real-time monitoring, sledování v reálném čase
 registrered trademark, registrovaná ochranná známka
 Řádkovací tunelový mikroskop, anglicky STM (Scanning Tunneling Microscop), německy Rastertunnelmikroskop, neoptický mikroskop pro mapování povrchu vodivého vzorku
 RTM+ (rtm plus Liberecko, též zmiňovaná jako RTM TV nebo TV RTM Liberec), regionální televize v Libereckém kraji
 Radiodiffusion-Télévision Marocaine, dnes Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, veřejnoprávní vysílatel v Maroku
 Radio Televisyen Malaysia, státní vysílací společnost v Malajsii
 Radiodiffusion-Télévision du Mali, hlavní rozhlasová a televizní síť národního rozhlasového a televizního vysílatele v Mali (ORTM)
 Letiště Rotterdam Haag (Rotterdam The Hague Airport, též Rotterdam Airport, Vliegveld Zestienhoven), IATA kód RTM, menší mezinárodní letiště v Nizozemsku
 Réseau de transport métropolitain, též Exo, dopravní systém v Montréalu
 Régie des Transports de Métropolitains, provozovatel gumokolového metra v Marseille
 Rotterdamse Tramweg Maatschappij, dřívější provozovatel tramvají v Rotterdamu

rtm. 
 rotmistr či rotmistryně, vojenská hodnost